Chéry est un nom de lieu et un nom de famille.

Lieux 

 Chéry, commune française située dans le Cher, en Centre-Val de Loire.
 Chéry-Chartreuve, commune française située dans l'Aisne, en Hauts-de-France.
 Chéry-lès-Pouilly, commune française située dans l'Aisne, en Hauts-de-France.
 Chéry-lès-Rozoy, commune française située dans l'Aisne, en Hauts-de-France.
 Mont Chéry, montagne de Haute-Savoie, dans le massif du Chablais (Alpes).
 Château de Chéry, château situé à Coulangeron, dans l'Yonne, en Bourgogne-Franche-Comté.

Personnalités 

 Eustache de Chéry de Mongazon (1592-1669), prélat français, évêque de Nevers.
 Kendra Chéry (née en 2001), joueuse française de basket-ball.
 Louis-Vincent Chéry (1754-1825), officier français.